Alejandro Aguinaga – medico e politico peruviano legato ad Alberto Fujimori
 Álex Aguinaga – allenatore di calcio ed ex calciatore ecuadoriano, centrocampista
 Juan Aguinaga – calciatore ecuadoriano, centrocampista
 Marcela Aguiñaga – politica equadoriana